Астрофитум коауильский (), или Астрофитум коауиленз — вид из рода Астрофитум.

История 
Этот вид встречается на территории штатов Коауила и Дуранго в Мексике. Некоторые таксономисты рассматривают A. coahuilense в качестве подвида Astrophytum myriostigma.

Примечания

Ссылки 
 «Astrophytum coahuilense (H. Möller) Kayser»
 «Astrophytum coahuilense»

Кактусовые
Комнатные растения
Суккуленты
Флора Мексики